Clem Grogan – assassino statunitense
 James Grogan – pattinatore artistico su ghiaccio statunitense
 John Grogan – giornalista e romanziere statunitense
 Patrick Grogan – giocatore di lacrosse statunitense
 Steve Grogan – ex giocatore di football americano statunitense